Czerwony Upłaz – upłaz na zboczach Doliny Cichej Liptowskiej
 Czerwony Upłaz – upłaz na stokach Czerwonego Grzbietu Małołączniaka